Лівобережна:
 Лівобережна — станція Київського метрополітену;
 Лівобережна — станція Південної залізниці;
 Лівобережна — зупинний пункт Південно-Західної залізниці;
 Лівобережна — зупинний пункт Жовтневої залізниці (Росія);
 Лівобережна Україна.

Див. також 
 Лівий берег (значення)
 Лівобережжя
 Лівобережний